Mouquet est un nom de famille français, présent surtout en Seine-Maritime (Normandie) et dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est notamment porté par : 

 Éric Mouquet (né en 1960), compositeur français ; 
 Jules Mouquet (1867–1946), compositeur français.

Liens externes 
 

Patronyme normand